Mīānrūd kan syfta på följande platser:

Iran 

 Mīānrūd Ẕarūnī, ort, Lorestan, 
 Rūdkhāneh-ye Mīān Rūd (vattendrag i Kerman, lat 31,30, long 57,23), 
 Mīānrūdān, ort, Khuzestan, 

Robotskapade Iranförgreningar